Дубовка — топоним и фамилия:
 Дубовка, Владимир Николаевич (1900—1976) — белорусский советский поэт, прозаик, языковед, переводчик, литературный критик.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Дубовка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Дубовка — село в Абайском районе Карагандинской области.
 Дубовка — упразднённое село в Каркаралинском районе Карагандинской области.

Молдавия 
 Дубовка — село в Хынчештском районе.

Россия 
Амурская область
 Дубовка — село, вошедшее в 1940 году состав города Свободный Свободненского района.
Республика Башкортостан
 Дубовка — деревня в Татышлинском районе.

Волгоградская область
 Дубовка — город в Дубовском районе.
 Дубовка — хутор в Камышинском районе.

Вологодская область
 Дубовка — деревня в Грязовецком районе.

Московская область
 Дубовка — деревня в Подольском районе.

Нижегородская область
 Дубовка — село в Ардатовском районе.
 Дубовка — деревня в Воскресенском районе.

Омская область
 Дубовка — деревня в Тарском районе, упразднена в 2008 г.

Ростовская область
 Дубовка — село в Целинском районе.

Рязанская область
 Дубовка — деревня в Сараевском районе.

Самарская область
 Дубовка — посёлок в Красноармейском районе.

Саратовская область
 Дубовка — село в Красноармейском районе.

Ставропольский край
 Дубовка — село в Шпаковском районе.

Республика Татарстан
 Дубовка — деревня в Бавлинском районе.

Тульская область
 Дубовка — деревня в Богородицком районе.
 Дубовка — деревня Большекалмыкского сельского поселения в Киреевском районе.
 Дубовка — деревня Новосельского сельского поселения в Киреевском районе.
 Дубовка — деревня Партизанского сельского поселения в Узловском районе.
 Дубовка — посёлок городского типа в Узловском районе.

Чувашская Республика
 Дубовка — деревня в Комсомольском районе.
 Дубовка — деревня в Красноармейском районе.
 Дубовка — деревня в Красночетайском районе.
 Дубовка — деревня в Мариинско-Посадском районе.
 Дубовка — посёлок в Шумерлинском районе.

Украина 
Винницкая область
 Дубовка — село в Тростянецком районе.

Донецкая область
 Дубовка — село в Шахтёрском районе.

Житомирская область
 Дубовка — село в Бердичевском районе.
 Дубовка — село в Новоград-Волынском районе.

Киевская область
 Дубовка — село в Таращанском районе.

Кировоградская область
 Дубовка — упразднённое в 1998 году село в Александрийском районе.
 Дубовка — село в Новгородковском районе.

Луганская область
 Дубовка — село в Краснодонском районе.

Полтавская область
 Дубовка — село в Зеньковском районе.

Ровненская область
 Дубовка — село во Владимирецком районе.

Тернопольская область
 Дубовка — село в Борщёвском районе.

Харьковская область
 Дубовка — село в Дергачёвском районе.

Херсонская область
 Дубовка — село в Горностаевском районе.

Хмельницкая область
 Дубовка — село в Чемеровецком районе.

Черновицкая область
 Дубовка — прежнее (с 1946 по 1995 год) название села Опришены в Глыбокском районе.

Чехия 
 Пльзенский край:
 Дубовка — местность в муниципалитете Будетице, район Клатови

 Среднечешский край:
 Дубовка — часть города Невеклов, район Бенешов
 Дубовка — часть муниципалитета Псарже, район Бенешов

Реки

Белоруссия 
 Дубовка (река, впадает в Езерище)

Россия 
 Дубовка (приток Елани) — река в России (Воронежская область).
 Дубовка (приток Дарги) — приток Дарги.
 Дубовка (приток Лены) — река в России, приток реки Лена.
 Дубовка (приток Мсты) — река в России (Тверская область), правый приток реки Мста.
 Дубовка (приток Носовой) — река в России (Ленинградская область), правый приток реки Носовая.
 Дубовка (приток Томузловки) — приток Томузловки.
 Дубовка (приток Углегорки) — приток Углегорки.
 Дубовка (приток Уфы) — река в России (Свердловская, Челябинская области), левый приток реки Уфа.

Украина 
 Дубовка — река на Украине (Донецкая область), приток реки Кальмиус.

Чехия 
 Дубовка — река в Чехии (Пльзенский край), приток реки Поленька.

Латвия 
 Дубовка — приток Дубны.

Прочее 
 Дубовка — остановочный пункт Юго-Восточной железной дороги в г. Воронеже.

См. также 
 Дубов
 Дубово
 Дубовская
 Дубовский
 Дубовское
 Дубровка